Sezon 1993/1994 był 3. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna Olimpija Lublana.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w Słowenii
1994 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii